Stora Grytgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Grytgölen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (12 ha)
Stora Grytgölen (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Stora Grytgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,

Se även
Grytgöl (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn